Епархия Джолиета () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Джолиет, США. Епархия Джолиета входит в митрополию Чикаго. Кафедральным собором епархии Джолиета является собор святого Раймонда.

История 
11 декабря 1948 года Римский папа Пий XII издал буллу Ecclesiarum circumscriptiones, которой учредил епархию Джолиета, выделив её из архиепархии Чикаго, епархий Пеории и Рокфорда.

Ординарии епархии 
 епископ Martin Dewey McNamara (17.12.1948 — † 23.05.1966)
 епископ Romeo Roy Blanchette (19.07.1966 — 30.01.1979)
 епископ Joseph Leopold Imesch (30.06.1979 — 16.05.2006)
 епископ James Peter Sartain (16.05.2006 — 16.09.2010), назначен архиепископом Сиэтла
 епископ Robert Daniel Conlon (с 17 мая 2011 года)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ecclesiarum circumscriptiones, AAS 41 (1949), стр. 397

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Иллинойсе